José Rodríguez Domínguez (La Algaba, provincia de Sevilla, 2 de abril de 1946) fue un futbolista español que se desempeñaba como guardameta.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Sevilla
Futbolistas del Sevilla Fútbol Club en los años 1960
Futbolistas del Sevilla Fútbol Club en los años 1970
Futbolistas del Deportivo Alavés en los años 1970
Nacidos en La Algaba